Carabina 30-30 es un nombre por el que se conoce el fusil Winchester Modelo 1894.

También se puede referir a:
 Carabina 30-30, película mexicana de 1958, dirigida por Miguel M. Delgado;
 Carabina 30-30, un corrido de la Revolución mexicana.